Збірна НДР з футболу — представляла Німецьку Демократичну Республіку на міжнародних футбольних турнірах і в товариських матчах з 1952 по 1990 роки.

Досягнення 
 Чемпіони Олімпійських ігор 1976 року.
 Срібні призери Олімпійських ігор :1980 
бронза Олімпіади: 1964, 1972.

Бомбардири 
Сумарні показники найрезультативніших гравців:

Гвардійці 
Найбільше матчів зіграли:

Примітки

Посилання 
 Результати збірної в архіві RSSSF  
 Історія виступів збірної на RSSSF  
 Матчі і голи гравців збірної в архіві RSSSF